Prostor je obecný termín, který může mít následující významy:

ve fyzice
 Prostor (fyzika) – nekonečný trojrozměrný útvar, ve kterém mají tělesa a události relativní polohu a směr.
 varieta (matematika) – varieta s nějakým souřadnicovým systémem, ve které se mohou nacházet tělesa
 eukleidovský prostor – v klasické fyzice
 časoprostor – v relativistické fyzice
 vektorové prostory – pro popis statistického souboru částic ve statistické fyzice
 fázový prostor – pro popis všech zobecněných souřadnic a zobecněných hybností všech částic souboru, 
 konfigurační prostor – pro popis všech zobecněných souřadnic všech částic souboru
 impulsový prostor – pro popis všech zobecněných hybností všech částic souboru
 stavový prostor – prostor možných stavů kvantového systému) v kvantové teorii se každému kvantovému systému přiřazuje; matematicky je jedná o separabilní Hilbertův prostor nad komplexními čísly

v astronomii
 Vesmír – vesmírný prostor

v matematice 
 prostor (matematika) – množina s nějakou dodatečnou strukturou:
 afinní prostor – v geometrii
 eukleidovský prostor – v geometrii
 projektivní prostor – v geometrii
 topologický prostor – v geometrii
 vektorový prostor – v lineární algebře 
 normovaný prostor – v lineární algebře
 Hilbertův prostor
 metrický prostor
 Banachův prostor
 lokálně konvexní prostor
v informatice 
 stavový prostor – model, obsahující stavy modelovaného systému a možnosti přechodu mezi nimi.
ve filozofii 
 prostor (filosofie) – jedna z nejvýznamnějších kategorií

v geografii
 prostor (geografie)
v kultuře

 Prostor (deník) – zaniklý český deník
 Nový Prostor – český časopis vydávaný stejnojmenným občanským sdružením
 Prostor (revue) – kulturní revue
 Prostor (nakladatelství) – české nakladatelství

Externí odkazy